Marco zero é o nome que se dá ao local de fundação de uma cidade:

 Largo do Carmo (Campinas), marco zero da cidade de Campinas, São Paulo
 Praça Sete de Setembro (Belo Horizonte), marco zero da cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais
 Praça Rio Branco (Recife), marco zero da cidade do Recife, Pernambuco

Marco zero também pode referir-se a:

 Marco Zero (Macapá) - um monumento erguido no local exato da Linha do Equador na cidade brasileira de Macapá, Amapá
 Marco Zero (bairro de Macapá) - bairro de Macapá
 Marco zero da cidade de São Paulo - Monumento geográfico na Praça da Sé, São Paulo
 Marco zero de Brasília - o cruzamento dos eixos rodoviário e monumental, a partir de onde Brasília começou a ser erguida
 Ground Zero (Nova Iorque) - local onde ficavam as torres do World Trade Center até os ataques de 11 de setembro

Desambiguação